Пренсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Пренсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен